

Presentación previa 
Ruben Bemelmans y Laurynas Grigelis eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Chris Guccione y Artem Sitak ganaron el título tras derrotar en la final Yuki Bhambri y Matthew Ebden.

Cabeza de serie 

 ' Chris Guccione /  Artem Sitak (Campeones)
  Austin Krajicek /  Nicholas Monroe (Semifinales)

<ol start=3>
  Dean O'Brien /  Ruan Roelofse ''(Cuartos de final)
  Julio Peralta /  Matt Seeberger ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Aptos 2015